Beatriz Segall - attrice brasiliana
 John French Segall, noto come Jay Jay French – chitarrista statunitense
 Pamela Segall, nota come Pamela Adlon – attrice, doppiatrice, sceneggiatrice, regista e produttrice televisiva statunitense naturalizzata britannica
 Ty Segall – musicista e cantautore statunitense